Серге́й Ю́рьевич Медве́дев:
 Медведев, Сергей Юрьевич (1970—2005) — пограничник, Герой Российской Федерации.
 Медведев, Сергей Юрьевич (1976—2000) — десантник, Герой Российской Федерации.